Itako – sciamane giapponesi
Itako (Ibaraki) – città giapponese